La croix de Victoria est la distinction militaire suprême de l'armée britannique et du Commonwealth.

Elle désigne aussi ses variantes nationales :
 la croix de Victoria australienne, créée en 1991 ;
 la croix de Victoria canadienne, créée en 1993 ;
 la croix de Victoria néo-zélandaise, créée en 1999.